Curry Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Curry Island (Alabama)
 Curry Island (Collier County, Florida)
 Curry Island (Glades County, Florida)

in Kanada:
 Curry Island (Nunavut)